CNV steht als Abkürzung für:
 Christelijk Nationaal Vakverbond, niederländischer Gewerkschaftsverbund
 Copy number variation, siehe Gene copy number variants
 Contingent negative variation, siehe Bereitschaftspotential
Choroidale Neovaskularisation, siehe Makuladegeneration
 in der biochemischen Fachliteratur eine Abkürzung des Namens der Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard
 Central nuclear de Vandellòs, Kernkraftwerk Vandellòs
Comissão Nacional da Verdade, Brasilianische Wahrheitskommission

Abkürzung